Уайтли () — английская фамилия. Известные носители:

 Уайтли, Арки (1964—2001) — австралийская актриса.
 Уайтли, Бретт (1939—1992) — австралийский художник и график, был одним из ярких представителей лирического направления в абстрактном экспрессионизме.
 Уайтли, Эндрю (1947—2014) — английский шахматист, международный мастер (1988).